Persoon
 Ramblin' Thomas (1902-1945), een Amerikaans blueszanger, gitaris en songwriter
 Ramblin' Jimmie Dolan (1916-1994), een Amerikaans western swing musicus
 Ramblin' Tommy Scott (1917-2013), een Amerikaans country- en rockabillymusicus en entertainer
 Ramblin' Jack Elliott (1931), een Amerikaans country- en folkzanger
 Ramblin' Rod Anders (1933-2002), een Amerikaans tv-host van de The Ramblin' Rod Show
 Ramblin' Eddy (1955), een Nederlands countryzanger, songwriter en diskjockey

Album
 Ramblin' with Mose, een album uit 1958 van Mose Allison
 Ramblin' Jack Elliott in London, album van Ramblin' Jack Elliott  uit 1959
 Ramblin' Jack Elliott (album), album van Ramblin' Jack Elliott  uit 1961
 Ramblin' rose (album), een album van Nat King Cole uit 1962
 Ramblin' (Paul Bley), album van Paul Bley uit 1966
 Ramblin' boy, debuutalbum van Tom Paxton uit 1964
 Ramblin' gamblin' man (album), debuutalbum van The Bob Seger System uit 1969
 The ramblin' man, een album van Waylon Jennings uit 1974
 Ramblin' fever (album), album van Merle Haggard uit 1977
 Ramblin' (Lucinda Williams), album van Lucinda Williams uit 1979

Lied
 Ramblin' on my mind, een blueslied van Robert Johnson uit 1936
 Ramblin' man (Hank Williams), een lied van Hank Williams sr. uit 1953
 Ramblin' rose (lied), een lied van Noel en Joe Sherman uit 1962 dat vooral bekend werd in de versie van Nat King Cole
 I'm a ramblin' man, een lied van Ray Pennington uit 1967
 Ramblin' gamblin' man (lied), lied van het gelijknamige album van The Bob Seger System uit 1969
 Ramblin' man (The Allman Brothers), een lied van The Allman Brothers uit 1973
 Ramblin' fever (lied), lied van het gelijknamige album van Merle Haggard uit 1977

Overig
 The ramblin' kid, een country & westernfilm uit 1923 van regisseur Edward Sedgwick met Hoot Gibson en Laura La Plante
 Ramblin' Wreck'', een sportcoupé van Ford uit 1930
 Ramblin' Root Beer, een root beer (frisdrank) van Coca Cola in de jaren tachtig tot 1995
 Ramblin' Roots, een muziekfestival in 2014 voor soul, rootsrock, blues en aanverwante stijlen in TivoliVredenburg in Utrecht